Kendall – miejscowość w Australii

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Kendall – miejscowość spisowa w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Kendall – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Kendall – miejscowość spisowa w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
 Kendall – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Kendall – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Kendall (Kendall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Kendall (Kendall Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Kendall (Kendall Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Kendall (Kendall Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Kendall (Kendall Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Kendall w stanie Illinois
 hrabstwo Kendall w stanie Teksas

Osoby 
 Amos Kendall – poczmistrz generalny za prezydenta Andrew Jacksona
 Arthur Isaac Kendall – amerykański mikrobiolog
 David George Kendall – angielski matematyk 
 Edward Calvin Kendall – amerykański biochemik, noblista
 Henry Kendall – amerykański fizyk, noblista
 Howard Kendall – piłkarz i trener
 Mary Kendall Browne – tenisistka i golfistka amerykańska
 Maurice Kendall – angielski statystyk
 Paul Murray Kendall – amerykański historyk

Zobacz też 
 Kendal – miasto w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Kendall Square – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts
 Kendall Park – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey
 tau Kendalla
 W Kendalla